Miejscowości w USA:
 Dickey – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dickey (ang. Dickey County) – w stanie Dakota Północna